Éterpigny kan syfta på:
 Éterpigny, Pas-de-Calais
 Éterpigny, Somme